Herning Kommune ist eine Kommune in Jütland, Dänemark. Sie entstand am 1. Januar 2007 im Zuge der Kommunalreform durch Vereinigung der „alten“ Herning Kommune mit den bisherigen Kommunen Aulum-Haderup, Trehøje und Aaskov im Ringkjøbing Amt.

Herning Kommune besitzt eine Gesamtbevölkerung von  Einwohnern (Stand: ) und eine Fläche von  km². Sie ist Teil der Region Midtjylland. Verwaltungssitz ist Herning.

Kirchspielsgemeinden und Ortschaften in der Kommune 
Auf dem Gemeindegebiet liegen die folgenden Kirchspielsgemeinden (dän.: Sogn) und Ortschaften mit über 200 Einwohnern  (byområder (dt.: „Stadtgebiete“) nach Definition der Statistikbehörde); Einwohnerzahl am , bei einer eingetragenen Einwohnerzahl von Null hatte der Ort in der Vergangenheit mehr als 200 Einwohner: Timring Sogn und Tiphede Sogn ab 1. Januar 2023 zusammenl. Timring-Tiphede Sogn

Soweit Sogne zusammengelegt oder abgeteilt wurden, bezieht sich das nur auf die kirchlichen Belange. In ihrer Eigenschaft als Matrikelsogne, also als Grundbuchbezirke der Katasterbehörde Geodatastyrelsen, wirken sich seit Abschaffung der Hardenstruktur 1970 solche Änderungen nicht mehr aus.

Weblinks 

 Offizielle Website der Herning Kommune (dänisch)
 Krak Karte – Gemeinden suchen (interaktive Karte)

Einzelnachweise